Höök ist der Familienname folgender Personen:

 Bertil Höök (1903–1977), schwedischer Architekt
 Fridolf Höök (1837–1904), schwedisch-russischer Kapitän, Walfänger und Erforscher des Fernen Ostens
 Kristina Höök (* 1964), schwedische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Malla Höök (1811–1882), schwedische Schauspielerin und Kurtisane
 Marianne Höök (1918–1970), schwedischer Architekt

Siehe auch:

 Hoeck
 Hoek
 Hook